Il'ja Abaev – calciatore russo di ruolo portiere
 Vasilij Ivanovič Abaev – linguista sovietico